Lattre, de Lattre, est un nom répandu - surtout en Flandre où son équivalent est « Van de Kerkhove ».

Origine et histoire du nom
En général, ce nom provient du latin atrium, (ancien français « aître ») signifiant « entrée (ou portique) d’un temple », d’où le sens d’« espace clôturé d’un monastère », ou « parvis d’une église », servant surtout de cimetière (fonctionnalité près d’un édifice religieux).

Le nom de Lattre, Delattre ou Delatre vient de l'Aisne et renvoie à un lieu appelé Lattre ou L'Attre, L'Atre. On pensera par exemple à la commune de Lattre-Saint-Quentin, dans le Pas-de-Calais. Il correspond à l'ancien français aitre (latin atrium), désignant à la fois le cimetière et la place ou le parvis de l'église. Tassigny est le nom d'un château, et sans doute d'un ancien fief, situé à Sapogne-sur-Marche, dans les Ardennes (c'est aussi un nom de famille porté dans les Ardennes).

Des de Lattre appartinrent, sous l'Ancien Régime, à la noblesse : certains furent ainsi « confirmés » dans leur noblesse le  ; d'autres étaient de l'aristocratie de la ville d'Abbeville.

Lieux  
 Lattre-Saint-Quentin, où les de Lattre de Tassigny se serait installé au .
 Musée Clemenceau-de Lattre à Mouilleron-en-Pareds (patrie de Largeteau-Clemenceau-de Lattre).

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme